John Ngeno ist der Name folgender Personen:

* John Ngeno (Leichtathlet, 1953) (John Kipkemo Arap Ngeno; * 1953), kenianischer Langstreckenläufer
 John Ngeno (Leichtathlet, 1976) (* 1976), kenianischer Marathonläufer
 John Kiplangat Ngeno (* 1953), kenianischer Hürdenläufer